Kreuzjochspitze (Lechtaler Alpen), een 2672 meter hoge berg in de Lechtaler Alpen in de Oostenrijkse deelstaat Tirol
Kreuzjochspitze (Ötztaler Alpen), een 2675 meter hoge berg in de Ötztaler Alpen in de Oostenrijkse deelstaat Tirol
Kreuzjochspitze (Verwallgroep), een 2919 meter hoge berg in de Verwallgroep in de Oostenrijkse deelstaat Tirol